David Richards peut faire référence à:

Sports
 David Richards (1966), joueur de ligne offensive dans la NFL
 David Richards, ancien PDG de la CPI
 David Richards (1931), joueur de cricket anglais
 David Richards (1896–1971), footballeur anglais
 David Richards (1952), président gallois de Prodrive et Aston Martin
 David Richards (1954), international des pays de Galles et des Lions britanniques
 Dave Richards (1943), président anglais de la FA Premier League
 David Richards, gardien de but gallois
 Davey Richards (1983), lutteur américain

Autres
 David Richards (1952), ancien chef d'état-major de la Défense britannique
 David Richards (1751–1827), poète de langue galloise
 David Richards (1951), juge britannique
 David Richards (1956–2013), producteur de disques de Queen et David Bowie
 David Richards (1829–1897), sculpteur gallois installé aux États-Unis; connu pour son travail au Black Hawk Museum and Lodge
 David Richards, critique de théâtre pour le Washington Post, romancier
 David Adams Richards (1950), écrivain canadien et sénateur
 David E. Richards, dernier évêque épiscopal Suffragan du diocèse épiscopal d'Albany, New York
 David James Richards (1970), entrepreneur britannique, cofondateur de WANdisco
 David L. Richards (1968), sociologue américain, codirecteur du projet de données sur les droits de l'homme du CIRI
 David W. Richards, homme d'affaires australien, PDG de l'éditeur 4SquareMe